Kombinace písmen A a S má více významů:

AS 
 Axiom silného výběru
 klíčové slovo jazyka SQL pro vytvoření aliasu
 Ashermanův syndrom – srůst děložních stěn
 Aspergerův syndrom
 Akademický senát
 AS – kód ISO 3166-2 pro Americkou Samou

As 
 arsen (z latinského arsenicum) – chemický prvek
 As (Belgie) – obec v Belgii

Ås 
 Ås – obec v Norsku

aS 
 aS – absiemens, fyzikální jednotka vodivosti v soustavě CGS

as 
 as (mince) – římské platidlo
 ás – ásové, bohové v germánské mytologii
 ásámština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.as 
 .as – internetová doména nejvyššího řádu pro Americkou Samou

a. s. 
 akciová společnost – druh právnické osoby

Externí odkazy